Heem ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis de Heem (1631–1695), niederländischer Maler von Stillleben
 Jan Davidsz. de Heem (1606–1683 oder 1684), niederländischer Maler